Pontificia accademia ecclesiastica
Accademia ecclesiastica di Superga